Не́рпичье озеро:

 Нерпичье озеро — озеро на Камчатке.
 Нерпичье озеро — озеро в Якутии.